

Persone
 Deng Hanwen – calciatore cinese
 Deng Hua – politico e generale cinese
 Deng Linlin – ex ginnasta cinese
 Deng Shichang – ammiraglio cinese
 Deng Shudi – ginnasta cinese
 Deng Yaping – tennistavolista cinese
 Deng Yingchao – politica cinese
 Deng Yu – politico e militare cinese
 Deng Xiaoping – politico, rivoluzionario e militare cinese
 Deng Wei – sollevatrice cinese
 Deng Zhiwei – lottatore cinese
 Deng Zhuoxiang – calciatore cinese
 Lan Kham Deng – terzo sovrano del Regno di Lan Xang
 Luol Deng – ex cestista, dirigente sportivo e allenatore di pallacanestro sudsudanese naturalizzato inglese
 Majok Deng – cestista sudsudanese naturalizzato australiano
 Peter Deng – calciatore sudsudanese
 Thomas Deng – calciatore australiano
 Wendi Deng Murdoch – imprenditrice cinese e statunitense

Religione
 Deng – divinità della mitologia dei Dinka del Sudan